Бридпорт (Англия) — город в графстве Дорсет (Великобритания)
 Бридпорт (США) — насёленный пункт в штате Вермонт
 Бридпорт (Австралия) — населённый пункт на острове Тасмания

См. также 
 Худ, Александр, 1-й виконт Бридпорт — адмирал Королевского флота эпохи Французских революционных и наполеоновских войн, член Парламента (1784—1796), брат адмирала Самуэля Худа
 Бриджпорт